Il singolare  del Copa Petrobras Asunción 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Ramón Delgado era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Rui Machado 2–6, 6–3, 5–7.

Teste di serie

  Fabio Fognini (secondo turno)
  Pere Riba (quarti di finale)
  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)
  Brian Dabul (secondo turno)

 Carlos Berlocq (semifinali)
 Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
 Rui Machado (campione)
 Nicolás Massú (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Petrobras Asunción 2010